Die Streckleiter bezeichnet 

 ein Gerät zur Folter, ähnlich der Streckbank (Folter)
 ein Sportgerät in Turnhallen, siehe Sprossenwand
 in der Orthopädie als konservative Behandlungsmethode zur Extensionsbehandlung der Wirbelsäule